Фарра   () может означать:

 Фарра — библейский, ветхозаветный персонаж из потомства Симова
 Фарра-д’Альпаго — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.
 Фарра-д’Изонцо — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Гориция.

См. также 
 Фары (значения)
 Фара (значения)